Сезон 1961/62 стал для «Манчестер Юнайтед» 60-м сезоном в Футбольной лиге и 17-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В этом сезоне, в отличие от предыдущего, «Юнайтед» отказался от участия в Кубке Футбольной лиги, и не принимал участия в этом турнире на протяжении последующих четырёх сезонов.

Перед началом сезона в «Юнайтед» из «Арсенала» перешёл нападающий Дэвид Херд, который в предыдущем сезоне занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром команды с 14 голами в лиге и 17 голами во всех турнирах.

«Юнайтед» завершил сезон на 15-м месте в Первом дивизионе, а в Кубке Англии дошёл до полуфинала.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1961/62 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1961/1962
Манчестер Юнайтед